George Wyndham kan syfta på:

* George Wyndham, 3:e earl av Egremont (1751–1837), brittisk peer
 George Wyndham, 4:e earl av Egremont (1786–1845), brittisk peer 
 George Wyndham, 1:e baron Leconfield (1787–1869), brittisk peer
 George Wyndham (1863–1913), brittisk politiker och författare